PFAS steht für:
 Per- and polyfluoroalkyl substances, deutsch Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen
 Personal Fall Arrest Systems, persönliche Absturzsicherungssysteme nach Title 29 of the Code of Federal Regulations der US-amerikanischen Occupational Safety and Health Administration
 Phosphoribosylformylglycinamidin-Synthase, Gen, das beim Menschen das Enzym FGAM-Synthase codiert

Abkürzung